Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Judith Wiesner che ha battuto in finale Naoko Sawamatsu 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Kimiko Date (secondo turno)
 Judith Wiesner (campionessa)
 Lori McNeil (secondo turno)
 Natalija Medvedjeva (secondo turno)

 Naoko Sawamatsu (finale)
 Andrea Strnadová (secondo turno)
 Sandra Cecchini (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 1992